Маркиз де Вильена () — испанский дворянский титул. Он был создан 12 ноября 1445 года королем Кастилии Хуаном II для своего фаворита Хуана Пачеко (1419—1474), королевского майордома (1454—1472) и магистра Ордена Сантьяго (1467—1474). В 1472 году Хуан Пачеко получил титул 1-го герцога де Эскалона.

В 1366 году титул сеньора, а позднее и маркиза де Вильена получил Альфонсо де Арагон и Вейя (ок. 1332—1412), старший сын Педро, графа Ампурьяса и Рибагорсы, и Хуаны де Фуа, внук короля Сицилии, Арагона, Валенсии и Сардинии Хайме II. Ему наследовал его младший сын, Педро де Арагон, 2-й маркиз де Вильена (ок. 1362—1385).

В настоящее время титул маркиза носит Франсиско де Борха Сото-и-Морено-Сантамария, 19-й герцог де Фриас, 21-й герцог де Эскалона и 21-й маркиз де Вильена (род. 1985).

Маркизы де Вильена

Генеалогическое древо

Первая креация 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

Вторая креация

История маркизов де Вильена 
 Хуан Пачеко (1419 — 1 октября 1474), 1-й маркиз де Вильена, 1-й герцог де Эскалона. Один из самых могущественных сановников при дворе короля Кастилии Энрике IV и Изабеллы Католической. Брат Педро Хирона, магистра Ордена Калатрава. Получил от короля Энрике IV титулы маркиза де Вильена в 1445 году и герцога де Эскалона в 1472 году. Его третий сын, Алонсо Тельес-Хирон, 1-й сеньор де Пуэбла де Монтальбан (ум. 1527), был предком 13-го герцога Эскалона, Диего Пачеко Тельеса-Хирона-и-Веласко. Все последующие маркиза происходили от его старшего сына:
 Диего Лопес Пачеко (1456 — 26 ноября 1529), 2-й маркиз де Вильена, 2-й герцог де Эскалона. Он был последним маркизом де-факто, поскольку потерял основные города маркизата, включая столицу, Вильена, за восстание против королевской власти. Несмотря на это, он сохранил за собой титул маркиза. Вторым браком женился на Хуане Энрикес де Веласко, дочери Альфонсо Энрикеса II, графа Мельгара. Ему наследовал его сын от второго брака:
 Диего Лопес Пачеко-и-Энрикес (1503 — 7 февраля 1556), 3-й маркиз де Вильена и 3-й герцог де Эскалона. Он бьл женат на Луизе де Кабрера, 3-й маркизе де Мойя. Ему наследовал его сын:
 Франсиско Пачеко-и-Кабрера (22 мая 1532 — 2 апреля 1574), 4-й маркиз де Вильена, 4-й герцог де Эскалона и 4-й маркиз де Мойя. Женился на Хуане Альварес де Толедо, дочери Фернандо де Толедо, 4-го графа Оропеса. Его сменил его старший сын:
 Хуан Гаспар Фернандес Пачеко-и-Альварес де Толедо (22 ноября 1563 — 5 мая 1615), 5-й маркиз де Вильена, 5-й герцог де Эскалона и 5-й маркиз де Мойя. Был женат на Серафине де Браганса, дочери Жуана I, герцога Браганса. Ему наследовали его старший сын:
 Фелипе Бальтасар Фернандес Пачеко (1 января 1596 — 29 сентября 1615), 6-й маркиз де Вильена, 6-й герцог де Эскалона и 6-й маркиз де Мойя. Был женат на Екатерине Суньига-и-Сандоваль, дочери Диего де Суньиги, 2-го герцога де Пеньяранда, от которой у него не было детей. Ему наследовал его младший брат:
 Диего Лопес Пачеко (16 августа 1599 — 27 февраля 1653), 7-й маркиз де Вильена, 7-й герцог де Эскалона и 9-й маркиз де Мойя. Вторым браком женился на Хуане дле Суньига-и-Мендоса, дочери Франсиско Диего Лопеса де Суньига-Сотомайор-и-Мендоса, 7-м герцоге де Бехар. Его сменил его сын:
 Хуан Мануэль Фернандес Лопес Пачеко (7 сентября 1648 — 29 июня 1725), 8-й маркиз де Вильена, 8-й герцог де Эскалона и 10-й маркиз де Мойя. Женат на Марии Елене де Бенавидес Манрике-и-Сильва. Его сменил его сын:
 Меркурио Лопес Пачеко (9 мая 1679 — 7 июня 1738), 9-й маркиз де Вильена, 9-й герцог де Эскалона, 12-й маркиз де Агилар-де Кампоо и 9-й граф де Сан-Эстебан-де-Гормас. Первым браком женился на Петронилле Антонии де Сильва, дочери Хосе Марии Сильва, 1-го маркиза де Мельгара, от брака с которой не имел потомства. Вторично он женился на Марии Каталине-Терезе Москосо Осорио-и-Бенавидес, дочери Луиса де Москосо Осорио, 6-го маркиза де Альмасана. Ему наследовал его старший сын от второго брака:
 Андрес Лопес Пачеко Осорио де Москосо (13 августа 1710 — 27 июня 1746), 10-й маркиз де Вильена, 10-й герцог де Эскалона, 13-й маркиз де Агилар-де-Кампоо и граф Кастанеда. От первого брака с Анной Марией Альварес де Толедо-и-Португаль (1707—1729), 11-й графине де Оропеса, у него родилась дочь:
 Мария Анна Лопес Пачеко-и-Альварес де Толедо-и-Португаль (22 августа 1727 — 28 ноября 1768), 11-я маркиза де Вильена, 11-й герцогиня де Эскалона, 14-я маркиза де Агилар-де-Кампоо, 8-я маркиза де Фречилья, 8-я маркиза де ла Элиседа, 17-я графиня де Кастаньеда, 11-я графиня де Алькаудете и 13-я графиня де Сан-Эстебан-де-Гормас. Первым браком вышла замуж за своего дядю, Хуана Пабло Лопеса Пачеко-и-Москосо, 11-го герцога де Эскалона, от брака с которым у неё была одна дочь, Петронилла, умершая в детстве. Вторично вышла замуж за Фелипе Диего Исидора Педро Алькантара Мигеля де Толедо-и-Сильва. Её третьим мужем стал Мануэль Пачеко Тельес-Хирон-и-Толедо. После смерти бездетной Марии Анны Лопес Пачеко-и-Альварес де Толедо-и-Португаль её титулы унаследовал её двоюродный дядя:
 Фелипе Лопес Пачеко-и-де ла Куэва (13 сентября 1727 — 24 июля 1798), 12-й маркиз де Вильяне, 12-й герцог де Эскалона, 13-й маркиз де Мойя и 7-й маркиз де Бедмар. Он был сыном Маркиано Фернандеса Пачеко (1688—1743) и внуком 8-го герцога де Эскалона. Он был женат на Марии Луизе Сентурион-и-Веласко, 8-й маркизе де Эстепа. Их брак был бездетным. Ему наследовал его родственник:
 Диего Пачеко Тельес-Хирон-и-Веласко (8 ноября 1754 — 11 февраля 1811), 13-й маркиз де Вильена, 8-й герцог де Уседа, 13-й герцог де Фриас, 13-й герцог де Эскалона, 5-й маркиз де Менасальбас, 10-й маркиз де Фромиста, 8-й макриз де Бельмонте, 8-й маркиз де Карасена, 13-й маркиз де Берланга, 7-й маркиз де Тораль, 6-й маркиз де Сильеруэло, 10-й маркиз де Харандилья, 8-й граф Пинто, 6-й маркиз де Фресно, 11-й маркиз де Фречилья-и-Вильяррамьель, 10-й маркиз дель Вильяр-де-Граханехос, 15-й граф де Харо, 17-й граф де Кастильново, 18-й граф де Альба-де-Листе, 7-й граф де ла Пуэбла-де-Монтальбан, 10-й граф Пеньяранда-де-Бракамонте, 18-й граф де Луна, 16-й граф де Фуэнсалида, 9-й граф де Пасеке, 15-й граф дле Оропеса, 14-й граф де Алькаудете, 14-й граф де Делейтоса и граф Салазар-де-Веласко. Был женат на Франсиске де Паула де Бенавидес-и-Фернандес де Кордова, дочери Антонио Бенавидеса-и-де ла Куэва, 2-го герцога Сантистебан-дель-Пуэрто. Ему наследовал его сын:
 Бернардино Фернандес де Веласко Пачеко-и-Тельес-Хирон (20 июля 1783 — 28 мая 1851), 14-й маркиз де Вильена, 9-й герцог де Уседа, 14-й герцог де Фриас, 14-й герцог де Эскалона, 6-й маркиз де Менасальбас, 9-й маркиз де Бельмонте, 11-й макриз де Фромиста, 9-й маркиз де Карасена, 14-й маркиз де Берланга, 8-й маркиз де Тораль, 7-й маркиз де Сильеруэло, 9-й граф де Пинто, 8-й маркиз дель Фресно, 14-й маркиз де Харандилья, 12-й маркиз де Фречилья-и-Вильяррамьель, 11-й маркиз дель Вильяр-де-Граханехос, 16-й граф де Харо, 18-й граф де Касильново, граф Салазар-де-Веласко, 19-й граф Альба-де-Листе, 8-й граф де ла Пуэбла-де-Монтальбан, 11-й граф де Пеньяранда де Бракамонте, 19-й граф де Луна, 17-й граф де Фуэнсалида, 10-й граф де Пасеке, 16-й граф де Оропеса, 15-й граф де Алькаудете, 19-й граф де Делейтоса и граф Вильяфлор. Был женат на Марии Анне Терезе де Сильва-и-Вальдштейн, дочери Хосе Хоакина де Сильва-и-Сармьенто, 9-го маркиза де Санта-Крус-де-Мудела, 10-го маркиза дель-Висо. Их брак был бездетным. Вторично женился на Марии де ла Пьедад Рока де Тогорес-и-Валькарсель, дочери Хуана Непомуцена Рока де Тогорес-и-Скорсия, 1-го графа де Пинохермосо. В третий раз женился на Анне Яспис-и-Масиас. Ему наследовала его дочь от второго брака:
 Бернардина Мария Фернандес де Веласко Пачеко-и-Рока де Тогорес (1815—1869). Она вышла замуж за Тирсо Марию Тельес-Хирона де Веласко-и-Фернандес де Сантильян, сына Педро де Альканатра Тельес-Хирон-и-Пиментель, 9-го маркиза де Хабалькинто. Ей наследовал их сын:
 Франсиско де Борха Тельес-Хирон-и-Фернандес де Веласко (10 октября 1839 — 8 июля 1897), 15-й маркиз де Вильена, 15-й герцог де Эскалона, 11-й герцог де Уседа, 20-й граф де Альба-де-Листе и граф Пинто. Он женился на Анхеле Марии Константинопла Фернандес де Кордова-и-Перес де Баррадас, дочери Луиса Томаса де Вильянуэва Фернандес де Кордова-и-Понсе де Леона, 15-го герцога де Мединасели. Ему наследовал его сын:
 Мариано Тельес-Хирон-и-Фернандес де Кордова (9 сентября 1887 — 3 октября 1931), 16-й маркиз де Вильена, 16-й герцог де Эскалона и 15-й герцог де Осуна (последний титул он унаследовал после смерти своего брата Луиса Марии), 21-й граф Альба-де-Листе. Он женился на Петре Дуке Эстрада-и-Морено, дочери Хуана Антонио Дуке Эстрада-и-Кабеса де Васа, 8-го маркиза де Вильяпанес. Ему наследовал его племянник (сын его старшей сестры):
 Франсиско де Борха Марторель-и-Тельес-Хирон (17 июня 1898 — 29 сентября 1936), 17-й макриз де Вильена, 17-й герцог де Эскалона, 7-й герцог де Альменара-Альта, 7-й маркиз де Альбранка, 15-й маркиз де Лапилья, 22-й граф Альба-де-Листе. Он женился на Марии де лос Долорес Кастильехо-и-Уолл, дочери Хуана Баутисты Кастильехо, 4-го графа де Флориндабланка. Её сменила её старшая дочь:
 Мария де ла Соледад Марторель-и-Кастильехо (род. июнь 1924), 18-я маркиза де Вильена, 18-й герцоиня де Эскалона, 8-я герцогиня де Альменара-Альта, 8-я маркиза де Альбранка, 16-я маркиза де Лапилья, 14-я маркиза де Монастерио, 11-я маркиза де Паредес. Она вышла замуж за Хуана Педро де Сото-и-Домек, потомок семьи Сото-де-Осуна (Севилья). Ей наследовала в 1961 году после судебного процесса её кузина (дочь 17-го маркиза де Вильена):
 Анхела Мария Тельес-Хирон-и-Дуке Эстрада (7 февраля 1925 — 29 мая 2015), 19-я маркиза де Вильена, 14-я герцогиня де Уседа, 16-я герцогиня де Осуна, 20-я герцогиня де Медина-де-Риосеко, 17-я графиня и герцогиня де Бенавенте, 16-я герцогиня де Аркос, 19-я герцогиня де Гандия, 19-я герцогиня де Эскалона, 20-я графиня де Уренья, 20-я графиня де Оропеса, графиня де Салазар-де-Веласко. Её первым мужем был Педро де Солис-Бомон-и-Лассо де ла Вега, маркиз де Валенсиана и маркиз де лас Торрес-и-де ла Пресса (1916—1959). Во второй раз она вышла замуж за Хосе Марию де ла Торре-и-Монтальво, 6-го маркиза де Монтемусо и 8-го маркиза де Алькантара-дель-Куэрво (1923—1991). В 1966 году после судебного разбирательства маркизат де Вильена был возвращен Марии де ла Соледад Марторель-и-Кастильехо, 18-й маркизе де Вильена, которая передала его своему сыну:
 Франсиско де Борха де Сото-и-Марторель (31 октября 1954 — 1 августа 1997), 20-й маркиз де Вильена, 20-й герцог де Эскалона и 23-й граф де Альба-де-Листе. Он был женат на Марии Консепсьон Морено-Сантамария-и-де ла Серна. Ему наследовал его старший сын:
 Франсиско де Борха де Сото-и-Морено-Сантамария (род. 1985), 21-й маркиз де Вильена, 21-й герцог де Эскалона, 19-й герцог де Фриас и граф де Харо.

См. также 
 Герцог Эскалона
 Герцог Уседа
 Герцог Осуна

Источники 
 Список маркизов де Вильена

Маркизы Испании
Гранды Испании